Нёкюлях, Некюлях — топоним (тип: потамоним) в России.

Якутия 
 Некюлях — река, правый приток р. Верхняя Монди, координаты 67°21' с. ш. 109°28' в. д., код ГКГН 221565.
 Нёкюлях — река, левый приток реки Удякан, координаты 71°15' с. ш. 117°47' в. д., код ГКГН 125468.
 Нёкюлях — река, левый приток р. Удя, координаты 70°44' с. ш. 117°09' в. д., код ГКГН 376260.
 Нёкюлях — озеро, между р. Фёдор и р. Догой, координаты 71°34' с. ш. 112°09' в. д., код ГКГН 376286.
 Нёкюлях — река, левый приток р. Анабар, координаты 70°49' с. ш. 113°22' в. д., код ГКГН 376361.
 Нёкюлях — озеро, на правом берегу р. Нёкюлях, координаты 71°13' с. ш. 117°42' в. д., код ГКГН 376130.
 Нёкюлях — река, левый приток р. Кюэнелекян, координаты 68°54' с. ш. 109°35' в. д., код ГКГН 376067.
 Нёкюлях — река, правый приток р. Далдын, координаты 69°29' с. ш. 108°57' в. д., код ГКГН 375503.
 Нёкюлях — река, правый приток р. Кукусунда, координаты 68°21' с. ш. 108°11' в. д., код ГКГН 375192.
 Нёкюлях — река, правый приток р. Удя, координаты 71°29' с. ш. 116°13' в. д., код ГКГН 376528.
 Нёкюлях — река, левый приток р. Лена, координаты 70°56' с. ш. 127°27' в. д., код ГКГН 393504.
 Нёкюлях — озеро, юго-западнее оз. Бырангатталах, координаты 70°31' с. ш. 143°09' в. д., код ГКГН 396046.
 Нёкюлях — река, левый приток р. Доруоха, координаты 72°05' с. ш. 113°29' в. д., код ГКГН 416089.

См. также